Владимир Игнатюк:
 Игнатюк, Владимир Адамович (1927—2003) — советский моряк, начальник Мурманского морского пароходства в 1970—1985 годах.
 Игнатюк, Владимир Васильевич (род. 1960) — балетмейстер театра «Содружество актеров Таганки».
 «Владимир Игнатюк» — дизельный ледокол.